Маратбек Маманов (16 февраля 1977) — киргизский футболист, нападающий. Выступал за сборную Киргизии.

Биография

Клубная карьера 
Дебютировал в высшей лиге Киргизии в 1997 году в составе ошского «Динамо-Алая». Провёл в команде четыре года, за это время стал трёхкратным финалистом Кубка Киргизии (1997, 1998, 2000).

В 2001—2004 годах выступал за «Жаштык-Ак-Алтын» (Кара-Суу). Становился чемпионом Киргизии (2003), серебряным (2001, 2002) и бронзовым (2004) призёром чемпионата, четырёхкратным финалистом Кубка страны. Принимал участие в матчах Кубка Содружества.

Всего в высшей лиге Киргизии забил 65 голов.

Карьера в сборной 
Единственный матч за национальную сборную Киргизии сыграл 16 марта 2003 года в отборочном турнире Кубка Азии против Афганистана, заменив на 65-й минуте Ислама Курманбаева.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Динамо» Ош
Игроки ФК «Жаштык-Ак-Алтын»